PTSA ist die Abkürzung für 

 Flughafen Kosrae
 p-Toluolsulfonsäure

Abkürzung